

События 
 Пало царство Хань (Западная Чжоу) (韓) (11 век до н. э. — 757 год до н. э.)
 Умер князь Цао Му-гун, ему наследовал сын Чжун-шэн (Хуань-гун, эра правления 756—702).
 В Чжэн родился княжич У-шэн (будущий Чжуан-гун), роды были трудными, и мать невзлюбила ребёнка.
 Одна из называемых в источниках датировка образования города Сиракузы в современной Сицилии.
 11 февраля — частное солнечное затмение. Максимальная фаза составляла 0.7382
 12 марта — частное солнечное затмение. Максимальная фаза составляла 0.0047
 7 августа — частное солнечное затмение. Максимальная фаза составляла 0.51627

См. также

Примечания